Чамбер — фамилия:

 Чамбер, Джон (1470—1549) — английский врач и священнослужитель.
 Чамбер, Джон (1546—1604) — английский священнослужитель и астроном.

См. также 
 Чамберс
 Чамба
 Чамби